Prins Philippos af Grækenland og Danmark (født 26. april 1986 i London) er søn af Konstantin 2. af Grækenland og dronning Anne-Marie.

Dåb 
Philippos gudforældre tæller prins Philip, hertug af Edinburgh, kong Juan Carlos af Spanien, prinsesse Diana og infanta Elena af Spanien.

Uddannelse og arbejde 
Philippos studerede fra 1992 til 2002 ved Hellenic College i London, hvorefter han studerede ved United World College i New Mexico i USA. Fra 2004 til 2008 var hans studier henlagt til Edmund A. Walsh School of Foreign Service ved Georgetown University. Philippos bor på Manhattan, og arbejder som finansanalytiker på Wall Street.

Han sidder i styrelsen for den humanitære fond Anna Maria Foundation.

Ægteskab 
Prins Philippos har i en del år dannet par med Nina Flohr, inden det blev officielt meddelt d. 1. september 2020, at parret var blevet forlovet. Selve frieriet fandt sted på den græske ø Ithaka i sommeren 2020. Parret blev borgerlig viet ved en privat ceremoni  i Schweiz den 12. december 2020..

Parret blev kirkelig viet d. 23 oktober 2021.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

Personer fra London
Prinser fra Grækenland
Prinser fra Danmark
Huset Glücksburg